Zarand puede hacer referencia a:

 Zarand, localidad de la provincia de Kermán, Irán; o
 Zarand, cráter del planeta Marte.